Der Kanton Dieulefit ist ein französischer Wahlkreis in den  Arrondissements Die und Nyons, im Département Drôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Dieulefit.

Gemeinden

Kanton seit 2015 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton Dieulefit bis 2015 
Der alte  Kanton Dieulefit umfasste die 15 Gemeinden Aleyrac, Comps, Dieulefit, Eyzahut, La Bégude-de-Mazenc, Le Poët-Laval, Montjoux, Orcinas, Pont-de-Barret, Rochebaudin, Roche-Saint-Secret-Béconne, Salettes, Souspierre, Teyssières und Vesc.  

Dieulefit